Brid (ukrainisch ; russische Entsprechung Brod/Брод) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Perwomajsk; siehe Brid (Perwomajsk)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Radomyschl; siehe Brid (Radomyschl)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust; siehe Brid (Chust)

Siehe auch:
 Brod